est une abréviation anglaise désignant une bicyclette ou une moto. Elle donne son nom à:
 Bike, chanson du groupe Pink Floyd

Voir aussi :
 Bike, ville d'Éthiopie.